A casa per Natale (I'll Be Home for Christmas) – film del 1998 diretto da Arlene Sanford
 A casa per Natale (The Christmas Train) – romanzo di David Baldacci del 2002
 A casa per Natale (Time for Me to Come Home for Christmas) – film TV del 2018 diretto da David Winning
 A casa per Natale (The One with Christmas in Tulsa) – episodio della nona stagione di Friends